Виктор Дмитриевич Сидоренко (; род. 31 декабря 1953, в Талды-Кургане, Казахская ССР, СССР) — украинский живописец, куратор, автор объектов и фотокомпозиций, также научных и публицистических текстов.

Действительный член (академик) и президент Национальной академии искусств Украины (с 2022, вице-президент с 1996). Народный художник Украины (1998). Кандидат искусствоведения (2005), профессор живописи (2002).

В 2001 основал и возглавил Институт Проблем Современного Искусства Национальной академии искусств Украины.

Биография 

Родился в семье репрессированных сталинским режимом. С 8 лет занимается живописью, с 10 лет увлекается фотографией. По окончании средней школы и обязательной службы в армии поступает в Харьковский художественно-промышленный институт (Харьковская государственная академия дизайна и искусств), который с отличием заканчивает в 1979 году. Ученик лауреата Сталинской премии, профессора Б. В. Косарева. В 1985 году становится аспирантом творческих мастерских АХ СССР (научный руководитель — академик АХ СССР, народный художник СССР, лауреат Государственных премий СССР, профессор С. А. Григорьев). Параллельно работает художником-постановщиком на съемках фильма «Анатомия чуда», реж. В. Иванов). В 1989—1991 годах — народный депутат СССР (от Союза художников Украиинской ССР). С 1996 живёт и работает в Киеве. В 2001 году основывает Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины, который осуществляет фундаментальные научные исследования в области всех видов современного искусства, практические и изыскательские действия, нацеленные на развитие профессионального актуального искусства, внедрение новых художественных технологий и практик.

Творчество 

Виктор Сидоренко является одним из ярких представителей Современного Украинского Искусства. Путь В. Сидоренко от реализма к неоавангардизму — это в первую очередь дань полной свободе творчества последнего поколения, выросшего и работавшего при тоталитарном режиме. Время, Память и История — центральные идеи его проектов, экстраполирующие свою поливариантность и различные прочтения в язык визуальных образов и конструкций. В сферу творческих интересов художника входят специфические реалии нашего времени — проблемы памяти, наследие посттоталитарных рудиментов, вопросы идентификации личности в современном все более усложняющемся мире, перспективы человека в новой глобализационной модели жизнеустройства. Кроме того, исследовательская направленность его творчества также касается и прошлого, но с подчеркнуто деидеологизированным отношением к культурному наследию, с использованием возможностей арсенала новых медиа.

С момента создания проекта «Амнезия» (1995) идея «возобновления в памяти фрагментов прошлого» уже не будет оставлять творческого сознания Виктора Сидоренко и каждый следующий его проект строиться на основе его личного опыта.

Объектом исследования художника в проекте «Ритуальные танцы» (1997) становится тема тоталитаризма в любых его формах и проявлениях. Автор рассматривает его как глобальное явление идеологической несвободы, то ли политического режима, то ли сектантства, религиозной диктатуры, в котором все направлено на поглощение человека не только духовно, но и физически. Проект сознательно исключает любую пространственную и временную конкретность и лишен ностальгических рефлексий относительно советского прошлого. Его главная задача в отображении особенного ощущения пароксизма, кризиса и духовной деградации, которые непременно присутствуют в сознании человека, живущего в тоталитарной действительности.

Общий распад системы традиционно-гуманистических ценностей — в проекте «Цитохронизмы» (2002), в котором фактурный кракелюр олицетворяет «астеничный синдром». Художник проникает в другую, менее проработанную живописи тему — микроструктуры мира и связи с реальным миром, влияния, а также действия эмпирического пространства.

Проект «Жернова времени» (2003), созданный в рамках неоклассических тенденций, — многослойная работа, тема которой — процесс Создания. Возможность получать различные модификации в конкретном выставочном пространстве без потери как основного концепта, так и предполагаемой последовательной гибкости осмысления всех медийных компонентов, подтверждает тезис о том, что целостность визуального восприятия «текущего момента» — это скорее поток фрагментов, понятых в процессе, в движении чувств и смоделированных сознанием, воображением, ностальгически ищущих единство и последовательность.

Поиски собственной идентичности в социальном коллективе заканчиваются торжеством унификации — так художник предлагает расшифровать слово-гибрид, вынесенное в название экспозиции «Аутентификация» (2006). На этом автор не останавливается: приведенный в действие механизм, генерирующий метафоры, заставляет его в бытовой стрижке разглядеть прообраз мумификации. Этот триумф тела выглядит как превращение туловища в болванку, по которой отливается гипсовый манекен, окончательно заменяющий человека в социуме. Только у этого манекена и есть шанс выжить и обрести бессмертие.

В проекте «Левитация» (2008—2009), художник предоставляет преимущество оптической иллюзионистской игре, которая создается плотным и вязким красным цветом пространства с крупноформатными живописными плоскостями и инсталляцией.
Мужские фигуры в полный рост парят в воздухе, заставляет терять ориентиры и координаты, а с ними — и самого себя.

Награды 
 Государственные награды
 Орден «За заслуги» II степени (18 августа 2009 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и по случаю 18-й годовщины независимости Украины
 Орден «За заслуги» III степени (?)
 Народный художник Украины (7 октября 1998 года) — за значительный личный вклад в развитие национального изобразительного искусства, весомые творческие достижения
 Заслуженный деятель искусств Украины (1992)

 Правительственные награды
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (29 декабря 2003 года) — за весомый личный вклад в развитие культуры и искусства, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд

 Награды на фестивалях и выставках
 1996, Киев, Украина. Лауреат «Золотого сечения» на Арт-фестивале.
 2000, Киев, Украина. Лауреат «Золотой Палитры» на «Миллениум-вернисаже».
 2003, Киев, Украина. Золотая медаль Академии искусств Украины.
 2005, Магдебург, Германия. Автор лучшего проекта V международного фестиваля искусств.

Биеннале 
 2003 — «Жернова времени», персональный проект на 50-й Международной выставке современного искусства в Венеции. Автор и куратор проекта.
 2007 — «Поэма о внутреннем море», украинский проект на 52-й Международной выставке современного искусства в Венеции. Сокуратор.

Коллекции 

 Национальный художественный музей Украины
 Харьковский художественный музей, Украина
 Днепропетровский художественный музей, Украина
 Запорожский художественный музей, Украина
 Николаевский художественный музей, Украина
 Музей современного искусства KIASMA, Хельсинки, Финляндия
 Измаильская картинная галерея, Украина
 Министерство культуры и искусств Украины, Украина
 Йельский университет, Школа искусств, США
 Президентский Дворец, Алматы, Казахстан

Примечания

Литература 
 Научная публицистика

 Вдосконалювати художній процес (Совершенствовать художественный процесс) // Образотворче мистецтво. — 1987. — № 5;
 На переломі (На переломе) // Образотворче мистецтво. — 1988. — № 2;
 Проникнення в таємницю вічності (Проникновение в тайну вечности) // Образотворче мистецтво. — 1994. — № 2;
 Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні (Венецианские Биеннале и проблемы современного искусства на Украине) // Сучасне мистецтво: Наук. збірник — К., 2004. — Вип. 1;
 Непосредственность восприятия // Понедельник. — 2004. — № 14;
 Мистецьке одкровення Харкова (Творческое откровение Харькова) // Сучасне мистецтво: Наук. збірник — К., 2006. — Вип. 3;
 Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань (Визуальное искусство от авангардных сдвигов до новейших направлений). — К., 2008 (монография);
 FIAC 08: погляд зблизька (FIAC 08: взгляд с близкого расстояния) // Курсив. — 2009. — № 2.

 Библиография

 Смирна Л. Віктор Сидоренко: мистецтво ілюзій і трансформацій / Л. Смирна // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць; ІПСМ НАМ України. - К.:  Муз. Україна, 2013. - Вип. 13. - С. 33-41.
 Мусієнко Н. Б. Аутентифікація — крок до само ідентифікації // АртКурсив. — 2009. — № 2.
 Булавіна Н. М. Футурама Віктора Сидоренка // Fine Arts. — 2009. — № 1.
 Тарасенко О. А. На границе двух реальностей// Ukrainian Art Today. — К., 2008.
 Olivier Jean Millstones of Time. Traverse-video 2007. La Re-visite. 2007. Toulouse.
 Eastern Neighbours. Utrecht. 2006.
 Millstones of Time Faster than History. Contemporary Perspectives on the Future of Art in the Baltic Countries, Finlandand, Russia. Helsinki. KIASMA. 2004.
 Сидор-Гибелинда О. В. Творимая легенда // Политик-Hall. — 2004.
 Elaine W. Ng. The 50th Venice Biennale. Leonardo reviews. 2003.
 Kimmelman Michael. Cramming It All In at the Venice Biennale// The New York Times. — 2003.
 Паралійський Є. Художні серії про наше життя // Літературна Україна. — 1998. — 26 лютого.

Ссылки 
 Персональный сайт
Художник Виктор Сидоренко. Живопись, графика. Каталог. Тула, 1992.  
Віктор Сидоренко. Каталог. Київ, 2003.
 Artmajeur 
 Официальный сайт Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины

Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Художники СССР
Современные художники Украины
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Академики Национальной академии искусств Украины